Вячеслав Михайлович Сержанин () — вице-адмирал, начальник береговой охраны ПС ФСБ России (с 2004 до 2006), кандидат военных наук.

Биография 
Родился 20 февраля 1952 года в городе Бирске Башкирской АССР.

В 1974 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище им. С. М. Кирова. С 1974 года проходил службу в Дальневосточном пограничном округе.

С 1984 по 1986 год учился в военно-морской академии им. А. А. Гречко и с 1996 по 1998 год — в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

С 1994 по 1996 год — заместитель командующего Тихоокеанским пограничным округом  .

В 1999 год был назначен первым заместителем начальника департамента морской охраны ФПС России.

С 2004 до 2006 год — начальник береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

С 2007 года — Пограничная академия ФСБ России

Примечания

Ссылки 
 В России создана береговая охрана

Выпускники Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Вице-адмиралы (Российская Федерация)
Сотрудники ФСБ
Морские пограничники
Члены Общероссийского движения поддержки Флота